Zandbeek (Geulle), een beek bij Geulle in de Nederlandse gemeente Meerssen
 Zandbeek (Laarse Beek), een zijbeek van de Laarse Beek bij Brecht in de Belgische provincie Antwerpen